Змагання з хафпайпу у сноубординзі серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшли 11 лютого 2014 року у Роза Хутір X-Park.

Розклад 
Всі змагання відбулися протягом одного дня, 11 лютого:Час МСК (UTC+4).

Медалісти

Змагання

Кваліфікація 
Кваліфікація проходила у 2 групах по 40 учасників. Ті, хто посів перші 3 місця у кожній з груп, потрапили безпосередньо до фіналу, по 6 наступних спортсменів пройшли до півфіналу.

QF — кваліфікувалися до фіналу; QS — Кваліфікований в півфінал; DNS — не вийшов на старт

Півфінал 
За результатами півфінальних заїздів 6 спортсменів пройшли у фінал.

Q — кваліфікувалися до фіналу; DNS — Чи не вийшов на старт

Фінал 
У фінальному раунді взяли участь 12 сноубордистів.

Примітки